L'hodologie désigne globalement la science des connexions dans les réseaux. 

Le mot provient du grec ancien ὁδός, hodós (« chemin »). Il est utilisé dans divers contextes. 
 En neuroscience, l'hodologie (neuroscience) est l'étude des interconnexions entre cellules cérébrales. 
 En psychologie, c'est un terme introduit par Kurt Lewin (1890–1947) pour décrire l'étude des réseaux existant dans l'espace de vie d'une personne. 
 En philosophie, c'est l'étude des idées interconnectées. 

Dans la langue anglaise, the hodology, outre les sens ci-dessus, peut être aussi, en géographie ou en urbanisme, l'étude des chemins et cheminements dans la ville.

Notes et références